Fromager peut faire référence à :
 un fromager, nom vernaculaire de plusieurs espèces d'arbres de la famille des Bombacaceae ;
 un fromager, celui qui fait et/ou vend des fromages ;
 un tourteau fromager (ou tourteau fromagé), spécialité pâtissière poitevine ;
 le Fromager, région de Côte d'Ivoire, devenue le Gôh ;
 Alain Fromager (né en 1960), acteur et metteur en scène français ;
 Gilbert Fromager, écrivain et sculpteur français.

Patronyme français
Homonymie
Homonymie de patronyme